Соревнования в беге на 60 метров с барьерами у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2012 года в Стамбуле прошли 9 и 10 марта.

Призёры

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Программа соревнований 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении 2012
Бег с барьерами на чемпионатах мира по лёгкой атлетике